Фамилија Ајала има више значења:

 Фамилија Ајала, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ајала, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ајала, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику